Зюзинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Зюзинский сельсовет — в Икрянинском районе Астраханской области.
 Зюзинский сельсовет — в Белозерском районе Курганской области.
 Зюзинский сельсовет — в Барабинском районе Новосибирской области.